Jméno a příjmení Pavel Růžička má více nositelů:

 Pavel Růžička (hudebník) (* 1950) – český hudebník, skladatel, hudební aranžér a producent
 Pavel Růžička (politik) (* 1970) – český politik, poslanec za hnutí ANO 2011
 Pavel Růžička (diplomat) (1887 – 1961, Dublin Irsko), český velvyslanec v Irsku